Metsanurga (Haljala), plaats in de Estlandse gemeente Haljala
 Metsanurga (Kastre), plaats in de Estlandse gemeente Kastre
 Metsanurga (Kiili), plaats in de Estlandse gemeente Kiili
 Metsanurga (Peipsiääre), plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre
 Metsanurga (Saue), plaats in de Estlandse gemeente Saue